Tohlezkus är ett släkte av skalbaggar. Tohlezkus ingår i familjen platthöftbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Platthöftbaggar
Tohlezkus